Mathias Johansson, švedski hokejist, * 22. februar 1974, Oskarshamn, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za klube Färjestads BK, Grums IK, Malmö IF, Leksands IF in Skåre BK. Za klub Färjestads BK je odigral sedemnajst sezon v več delih ter s klubom štirikrat osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1996/97, 1997/98, 2001/02 in 2005/06. Leta 1992 je bil kot 54. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, toda v ligi NHL je odigral le eno sezono za kluba Calgary Flames in Pittsburgh Penguins. V sezoni 2009/10 je igral tudi za SV Renon v italijanski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne ter dveh bronastih medalj. Za reprezentanco je skupno odigral 112 tekem, na katerih je dosegel 12 golov in 36 podaj.

Pregled kariere

|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 16
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grums IK
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 25
| 8
| 6
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 16
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 15
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 9
| 8
| 17
|
| 30
|
| 4
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 8
| 22
| 30
|
| 10
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 48
| 12
| 15
| 27
|
| 14
|
| 14
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 46
| 8
| 21
| 29
| +2
| 36
|
| 12
| 2
| 1
| 3
| -1
| 10
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 9
| 15
| 24
| -13
| 14
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 20
| 19
| 39
| +14
| 40
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| 0
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 49
| 15
| 20
| 35
| +8
| 42
|
| 16
| 4
| 9
| 13
| +2
| 18
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 4
| 11
| 15
| +2
| 22
|
| 10
| 6
| 1
| 7
| +5
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 02/03
|
| 46
| 4
| 5
| 9
| -15
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 6
| 14
| 20
| -2
| 24
|
| 17
| 2
| 4
| 6
| +4
| 12
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 47
| 9
| 11
| 20
| -1
| 40
|
| 15
| 3
| 4
| 7
| +3
| 31
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 47
| 16
| 16
| 32
| +14
| 30
|
| 14
| 5
| 9
| 14
| +10
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 54
| 5
| 17
| 22
| +1
| 60
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| +1
| 2
|-
| Färjestads BK
| Evropski pokal
| 06/07
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 46
| 6
| 4
| 10
| +3
| 54
|
| 12
| 1
| 0
| 1
| -7
| 12
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 36
| 6
| 18
| 24
| -1
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| +3
| 4
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Skåre BK
| Švedska 3. liga
| 09/10
|
| 11
| 5
| 6
| 11
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SV Renon
| Italijanska liga
| 09/10
|
| 27
| 12
| 11
| 23
| 
| 18
|
| 15
| 2
| 14
| 16
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 912
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" | 267
| bgcolor="#7FFF00" | 449
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 552
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 147
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Grums IK
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Skåre BK
Hokejisti SV Renon